Het seizoen 2010/2011 was het 85ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 73ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Na een teleurstellend laatste seizoen (elfde plaats) onder leiding van Cesare Prandelli nam Siniša Mihajlović op 1 juli 2010 de leiding over als trainer-coach van La Viola. De oud-speler uit Servië eindigde als negende met zijn formatie.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2010/11 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2010/11 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Coppa Italia.

2011
Fiorentina